Olaf ou OLAF est respectivement un nom propre ou un sigle qui peut désigner :

Prénom et patronyme

Étymologie 

Olaf est la forme utilisée en français pour transcrire un prénom masculin (parfois aussi féminin) d'origine norroise que l'on rencontre initialement dans les pays scandinaves, en Islande et dans les Îles Féroé sous les formes Olav (Norvège, Danemark), Olof (Suède), Ólafur (Islande), Ólavur (Féroé), etc..

Il est issu du vieux norrois Ólafr / ÓlæifR dont la forme initiale est ÁlæifR / Áleifr.

Ce prénom représente la contraction d'un hypothétique composé proto-germanique ou proto-norrois *AnulaiƀaR, dans lequel l'élément Anu- signifie « ancêtre » (cf. vieux haut allemand ano > allemand Ahn « ancêtre ») et l'élément laiƀaR > vieux norrois leifr « hérédité, héritage, descendant ».

Généralités 

Il est fêté en accord avec la saint Olaf le 29 juillet.

Olaf est aussi un patronyme.

Saints des Églises chrétiennes 
 Olaf II de Norvège (°986 - †1030), roi de Norvège et martyr ; célébré par les Églises chrétiennes le 29 juillet.
 Olaf (), ou Oalus, converti par saint Anschaire, martyrisé à Birka en Suède ; célébré localement par l'Église catholique romaine le 29 juillet.

Personnalités portant ce patronyme 
 (ordre alphabétique)
 Erwin Olaf (1959-), photographe néerlandais ;
 Pierre Olaf (1928-1995), comédien français.

Personnage 
 Olaf Grossebaf est personnage de l'album Astérix et les Normands
 Olaf est un personnage du film de Disney La Reine des neiges
 Olaf est un personnage de League of Legends

Sigle 
 OLAF est un sigle signifiant Office européen de lutte antifraude.

Toponymes 
 Rivière Olaf, un affluent de la rivière Sainte-Marguerite Nord-Est traversant le territoire non organisé de Mont-Valin, dans la MRC Le Fjord-du-Saguenay, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec, au Canada.
 St. Olaf, une ville du comté de Clayton, en Iowa, aux États-Unis.
 Terre du Prince-Olaf, région de la Terre de la Reine-Maud, en Antarctique.

Notes et références 

Prénom scandinave
Homonymie de toponyme